Boiling Spring ou 

 Boiling Springs, une ville du comté de Cleveland, en Caroline du Nord.
 , une census-designated place du comté de Spartanburg en Caroline du Sud.
 Boiling Springs, une census-designated place du comté de Cumberland, en Pennsylvanie.
 , une communauté du comté d'Albemarle en Virginie.
 , une communauté du comté d'Alleghany en Virginie.

Voir aussi 
 Lac Boiling Springs, un lac thermal du comté de Plumas, en Californie.
 Boiling Spring Lakes, une ville du comté de Brunswick en Caroline du Nord.
 , un parc d'État au nord-est de Woodward dans l'Oklahoma.